Грэм Грин (; род. 22 июня 1952, Осуэкен, Онтарио, Канада) — канадский актёр. Номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Танцующий с волками», обладатель премий «Джемини» и «Грэмми» и звезды на Аллее славы Канады, кавалер ордена Канады (2016).

Биография 
Грэм Грин родился в канадской провинции Онтарио, в резервации Сикс-Нейшенс индейского народа ирокезов, недалеко от города Брантфорд. Он принадлежит к племени онайда, которое входит в состав Конфедерации ирокезов.

Грэм Грин был вторым из шести детей, рождённых в семье Джона и Лиллиан Грин. Его отец был водителем, мать домохозяйкой. В возрасте 16 лет Грин бросил школу и пошёл работать, был барменом, плотником, рабочим на фабрике. В начале 1970-х годов, работая звукорежиссёром одной из канадских рок-групп, решает стать актёром.

Дебют в кино состоялся в 1979 году, Грин сыграл в эпизоде фильма «Великий детектив». Первую полноценную роль он получил в 1983 году. Наибольшую известность Грину принёс оскароносный фильм «Танцующий с волками».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Индейцы
Лауреаты премии «Грэмми»
Онайда
Лауреаты премии «Джемини»
Аллея славы Канады